Нансинапа има више значења:

 Нансинапа (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нансинапа (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику